Seekogel (Lechtaler Alpen), een 2412 meter hoge bergtop in de Lechtaler Alpen in het Oostenrijkse Tirol
Seekogel (Mürzsteger Alpen), een 1030 meter hoge bergtop in de Mürzsteger Alpen in het Oostenrijkse Stiermarken
Seekogel (Ötztaler Alpen), een 3357 meter hoge bergtop in de Ötztaler Alpen in het Oostenrijkse Tirol
Seekogel (Reichraminger Hintergebirge), een 1062 meter hoge bergtop in het Reichraminger Hintergebirge in het Oostenrijkse Opper-Oostenrijk
Seekogel (Totes Gebirge), een 1691 meter hoge bergtop in het Totes Gebirge in het Oostenrijkse Stiermarken